«Stronger» () — третий сингл американской певицы Бритни Спирс из её второго студийного альбома Oops!… I Did It Again, выпущенный 13 ноября 2000 года на лейбле Jive Records.

Песня написана и спродюсирована Максом Мартином и Рами Якоубом. Спирс поёт о независимости, хотя лирика могла быть направлена как и на парня, так и на тех, кто работает с ней в музыкальном бизнесе. Очень часто эту песню считают продолжением «…Baby One More Time», но если в своем дебютном сингле Спирс спела …my loneliness is killing me… — здесь она заявляет: …my loneliness ain’t killing me no more….

Музыкальное видео 

Впервые клип, режиссёром которого стал Джозеф Канн, был показан 3 ноября 2000 года. Видео было снято в Лос-Анджелесе. Поклонники Спирс заявляют, что именно здесь происходит её перевоплощение в секс-диву из-за так называемой «мокрой» сцены в середине клипа.

Видео начинается с того, как Спирс оказывается на вечеринке и видит своего парня с другой женщиной. Она не хочет слушать его объяснения и оправдания и уходит из клуба, выбивая дверь так, что это сотрясает помещение. Она уезжает с вечеринки во время сильнейшего ливня с грозой, однако машина останавливается, и ей приходится идти пешком под дождём. В конце Спирс переходит мост.

Сюжетная часть перемежается с танцевальной, где Спирс танцует на технологической платформе, окруженной движущимися ободами. "Компаньоном" в танце выступает алюминиевый стул, ведущий себя вопреки законам физики. Также он превращается в трость.

Факты 
 На съемочный процесс клипа понадобилось два дня;
 Клип был представлен в программе «Стоп! Снято!» («Making the Video») на канале MTV;
 Этот клип стал первым, где Бритни исполнила соло-танец;
 Актёр Пол Хатчингс играет парня, который обманывал Бритни;
 Во время съёмок произошёл ещё один несчастный случай. Во время танца со стулом Бритни упала и разбила свою ногу до крови;
 «Stronger» стал очередным клипом Спирс, которому удалось продержаться максимальное количество времени (65 дней) в рейтинге программы «TRL» на канале MTV;
 В клипе Бритни едет на автомобиле «Мустанг».

Награды 
Видео было номинировано на MTV Video Music Awards в категории «Лучшее поп-видео», а также на Teen Choice Awards в категории Choice Single.

Позиции в чартах 
«Stronger» почти попала в десятку чарта Billboard Hot 100, очутившись на 11-й позиции. Хотя продажи сингла были довольно успешными, трек не смог попасть в Топ-50 Hot 100 Airplay. Такой низкий проигрыш и высокая продажа произошли примерно по таким же причинам, как и с синглом «From the Bottom of My Broken Heart».

Песня была успешной в некоторых Европейских странах, однако не была столь же популярной, как «Lucky».

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Форматы и список композиций

Ремиксы/Официальные версии 
 Album Version — 3:23
 Instrumental — 3:23
 Video Edit — 3:36
 Jack D. Elliot Club Mix — 6:341
 Jack D. Elliot Radio Mix — 3:31
 Mac Quayle Club Mix — 7:50
 Mac Quayle Mixshow Edit — 5:21
 Mac Quayle Mixshow Edit — 4:51 [только в английском и японском изданиях B in the Mix: The Remixes]
 Mac Quayle Radio Mix — 3:50
 Pablo La Rosa’s Tranceformation — 7:21
 Pablo La Rosa’s Tranceformation (Radio Edit) — 3:32
 Pimp Juice’s «Ain’t No Shame in This Vocal Mix Game» Mix — 5:50
 Pimp Juice’s Extra Strength Dub — 7:05
 Miguel 'Migs' Vocal Mix/Club Vocal — 6:31
 Miguel 'Migs' Vocal Dub — 6:54
 Miguel 'Migs' Vocal (Edit/Club Edit) — 3:41
 WIP Remix — 5:50

Примечания

Ссылки 

Синглы 2000 года
Песни Бритни Спирс
Песни, написанные Максом Мартином
Видеоклипы, снятые Джозефом Каном
Песни 2000 года
Синглы Jive Records